Les patronymes Andrey et Andrez sont issus du nom de baptême médiéval André, dont ils représentent des variantes graphiques anciennes ou régionales.

Patronyme

Andrey
 Andrey Prévost (1890-1961), peintre français ;
Andrey Ramos do Nascimento dit Andrey,  footballeur brésilien ;
Claude Andrey dit Didi (1951- ), joueur et entraîneur de football suisse ;
Gerhard Andrey (1976- ), personnalité politique suisse.

Andrez